Constantin C. Teodorescu (1892-1972) – ingegnere romeno
 Cristian Teodorescu – scrittore romeno
 Filip Teodorescu (1951-) – diplomatico romeno
 Ion Teodorescu (1976-) – rugbista romeno
 Margareta Teodorescu (1932-2013) – scacchista romena
 Nicolae Teodorescu (1797-1880) – pittore romeno
 Octave Octavian Teodorescu (1963) – cantante romeno
 Sebastian Teodorescu – politico moldavo
 Tudor Teodorescu-Braniște (1899-1969) – giornalista romeno
 Victor Teodorescu (1925-) – pentatatleta romeno
 Ted Dumitru (1939-2016) – nato Dumitru Teodorescu, allenatore di calcio romeno
 Elena Leuşteanu (1935-2008) – ginnasta romena, nota anche con il cognome da sposata Teodorescu
 Sandu Tudor (1896-1962) – nato Alexandru Al. Teodorescu, poeta e teologo romeno

 65001 Teodorescu asteroide della fascia principale